U saveznoj državi New York nalaze se dva naselja te jedan okrug:
 Fulton (okrug Oswego, New York)
 Fulton (okrug Schoharie, New York)
 okrug Fulton